Пустынная ка́менка () — птица семейства мухоловковых.

Описание 
Птица достигает длины 14-16 см. Крылья серо-чёрные. Хвост почти совсем чёрный, гузка белая. У самца в брачном наряде чёрное горло, в то время как у самки оно бледно-коричневое.

Распространение 
Пустынная каменка распространена на севере Африки, Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Она предпочитает низкие, открытые и сухие площади пустынь и полупустынь. Гнёзда птицы вьют в расщелинах скал или в земляных ямках. В Центральную Европу эта птица залетает ошибочно и редко.

Размножение 
В кладке от 4 до 6 бледно-голубоватых яиц, высиживает которые самка.

Примечания

Литература 
 Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterström: Der neue Kosmos Vogelführer. Kosmos, Stuttgart; 1999. ISBN 3-440-07720-9

Каменки
Животные, описанные в 1825 году
Птицы Африки
Птицы Азии